Superfuzz Bigmuff Plus Early Singles — сборник песен американской гранж-группы Mudhoney, вышедший в октябре 1990 года на лейбле Sub Pop.

Об альбоме
Superfuzz Bigmuff Plus Early Singles содержит все песни с мини-альбома Superfuzz Bigmuff, песни со сторон «А» и «Б» двух синглов, а также два кавера со сплит-синглов Mudhoney с группами Sonic Youth и The Dicks.

Песни
 «Touch Me I'm Sick» — первый сингл группы и один из первых синглов, выпущенных на Sub Pop; «Sweet Young Thing Ain’t Sweet No More» находился на стороне «Б».
 «You Got It (Keep It Outta My Face)» — сингл, выпущенный в 1989 году. «Burn It Clean» находился на стороне «Б».
 «Hate the Police» — кавер на песню группы The Dicks.
 «Halloween» — кавер на песню группы Sonic Youth, которая была выпущена на сплит-сингле, где Sonic Youth играет «Touch Me I’m Sick.»
 Оставшиеся 6 песен взяты с дебютного мини-альбома группы Mudhoney, Superfuzz Bigmuff.

Список композиций 
Все песни написаны Mudhoney, если не указано другое.

"Touch Me I'm Sick" – 2:35
"Sweet Young Thing (Ain't Sweet No More)" – 3:46
"Hate the Police" (кавер на песню группы The Dicks) – 2:08
"Burn It Clean" – 3:00
"You Got It (Keep It Outta My Face)" – 2:53
"Halloween" (кавер на песню группы Sonic Youth) – 6:12
"No One Has" – 3:26
"If I Think" – 3:37
"In 'N' Out of Grace" – 5:28
"Need" – 3:00
"Chain That Door" – 1:51
"Mudride" – 5:43

Принимали участие в записи 
 Марк Арм — гитара, вокал
 Стив Тёрнер — гитара, вокал
 Мэтт Лукин — бас-гитара, вокал
 Дэн Питерс — барабаны, вокал
 Джек Эндино — звукорежиссёр

Альбомы Mudhoney
Альбомы 1990 года
Альбомы Sub Pop